Per Mano rubata si può intendere:
 Mano rubata – film per la televisione del 1989 diretto da Alberto Lattuada
 Mano rubata – racconto in lingua italiana di Tommaso Landolfi edito per la prima volta nel 1964